Вёнзув:

 Вёнзув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Стшелинский повят.
 Вёнзув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Стшелинский повят, Нижнесилезское воеводство.